Une maladie à coronavirus, parfois désignée covid (d'après l'acronyme anglais de ), est une maladie causée par un coronavirus (CoV). L'expression peut faire référence aux maladies suivantes :
 le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) causé par le virus SARS-CoV (récemment denommé SARS-CoV-1), apparu en Chine en 2002 et qui a provoqué une épidémie de 2002 à 2004 ;
 le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) causé par le virus MERS-CoV, apparu en Arabie saoudite en 2012 et devenu depuis endémique de la région ;
 la Covid-19 causée par le virus SARS-CoV-2, apparue en Chine en 2019 et qui a provoqué une pandémie active depuis.

Voir aussi 
 Syndrome de détresse respiratoire aiguë
 Coronaviridae, famille de virus
 Pneumonie aiguë

Maladie en pneumologie
Zoonose